Falleron peut faire référence à :
 Falleron, une commune du département français de la Vendée ;
 Falleron, un fleuve français se jetant dans l'océan Atlantique.